Le Ferrière se poate referi la:

 La Ferrière, Côtes-d'Armor, comună în departamentul Côtes-d'Armor, Franța
 La Ferrière, Isère, comună în departamentul Isère, Franța
 La Ferrière, Vendée, comună în departamentul Vendée, Franța
 La Ferrière, Indre-et-Loire, comună în departamentul Indre-et-Loire, Franța
 La Ferrière-Airoux, comună în departamentul Vienne, Franța
 La Ferrière-au-Doyen, comună în departamentul Orne, Franța
 La Ferrière-aux-Étangs, comună în departamentul Orne, Franța
 La Ferrière-Béchet, comună în departamentul Orne, Franța
 La Ferrière-Bochard, comună în departamentul Orne, Franța
 La Ferrière-de-Flée, comună în departamentul Maine-et-Loire, Franța
 La Ferrière-en-Parthenay, comună în departamentul Deux-Sèvres, Franța
 La Ferrière-Harang, comună în departamentul Calvados, Franța
 La Ferrière-sur-Risle, comună în departamentul Eure, Franța

Vezi și 

 Ferrière